Lilla Bärsskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Bärsskäret (nordväst om Rosala, Kimitoön), Åboland,  (6 ha)
 Lilla Bärsskäret (söder om Rosala, Kimitoön), Åboland,  (5 ha)

Se även
Bärsskäret
Lilla Bärsskär
Stora Bärsskäret